

Нантікок — місто, штат Нью-Йорк
 Нантікок — місто, штат Пенсільванія
 Нантікок — переписна місцевість, штат Меріленд